Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1939 des championnats de tennis d'Australie qui commence le 20 janvier 1939. Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Thelma Coyne Long et Nancye Wynne Bolton battent May Hardcastle et Emily Hood Westacott en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Trois équipes sont exemptées de premier tour.

|-
|1||bgcolor=CCCCFF| Thelma Coyne Long Nancye Wynne Bolton||align=center|Victoire|| May Hardcastle Emily Hood Westacott (4)
|-
|2|| Nell Hall Hopman Dorothy Stevenson||align=center|1/2 finale|| May Hardcastle Emily Hood Westacott (4)
|-
|3|| May Blick Margaret Wilson||align=center|1/2 finale|| Thelma Coyne Long Nancye Wynne Bolton (1)
|-
|4|| May Hardcastle Emily Hood Westacott||align=center|Finale'''|| Thelma Coyne Long Nancye Wynne Bolton (1)
|}

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1939
Australie Double dames
1939 en Australie